Mineral City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mineral City (Indiana)
 Mineral City (Missouri)
 Mineral City (Ohio)
 Mineral City (West Virginia)